Leander Paes e Radek Štěpánek erano i detentori del titolo e sono stati battuti al terzo turno da Marcel Granollers e Marc López.

In finale Bob e Mike Bryan hanno sconfitto Marcel Granollers e Marc López  per 6-3, 6-4.

Teste di serie

  Bob Bryan /  Mike Bryan (campioni)
  Alexander Peya /  Bruno Soares (quarti di finale)
  Daniel Nestor /  Nenad Zimonjić (terzo turno)
  Ivan Dodig /  Marcelo Melo (semifinale) 
  Julien Benneteau /  Édouard Roger-Vasselin (primo turno)
  Leander Paes /  Radek Štěpánek (terzo turno)
  David Marrero /  Fernando Verdasco (quarti di finale)
  Vasek Pospisil /  Jack Sock (terzo turno)

  Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (terzo turno) 
  Michaël Llodra /  Nicolas Mahut (secondo turno, ritirati) 
  Marcel Granollers /  Marc López (finale) 
  Eric Butorac /  Raven Klaasen (quarti di finale) 
  Rohan Bopanna /  Aisam-ul-Haq Qureshi (primo turno) 
  Treat Conrad Huey /  Dominic Inglot (primo turno) 
  Jamie Murray /  John Peers (primo turno) 
  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (secondo turno)

Wild card 

  Jared Donaldson /  Michael Russell (secondo turno)
  Stefan Kozlov /  Noah Rubin (primo turno)
  Bradley Klahn /  Tim Smyczek (terzo turno)
  Chase Buchanan /  Tennys Sandgren (primo turno)

  Michael Mmoh /  Frances Tiafoe (secondo turno) 
  Peter Kobelt /  Hunter Reese (primo turno) 
  Marcos Giron /  Kevin King (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni
 

US Open 2014
ATP World Tour 2014